Вендел () — бразильское имя.

Известные носители 
 Маурисио и Силва, Вендел Жералдо (род. 1982) — бразильский футболист.
 Вале да Силва, Маркус Вендел (род. 1997) — бразильский футболист.

См. также 
 Вендель